Marmari (Centraal-Griekenland), een plaats op het Griekse eiland Euboea 
 Marmari (Kos), een plaats op het Griekse eiland Kos